Sábado - em inglês, Saturday
Ou ainda:
Saturday (canção de Basshunter)
Saturday (canção de Fall Out Boy)
Saturday (canção de Kids in Glass Houses)

Desambiguação